Карнобат () — географические объекты в Болгарии:

 Карнобат — город в Бургасской области
 Карнобат (община)